Anna Schäffer (1882-1925) – cattolica bavarese proclamata santa nel 2012
 Ferdinand Schäffer (...–...) – allenatore di calcio e calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Frank Schäffer (1952) – ex calciatore tedesco
 Fritz Schäffer (1888-1967) – politico tedesco
 Ine Schäffer, all'anagrafe Inga Schäffer (1923) – ex pesista e discobola austriaca
 Jacob Christian Schäffer (1718-1790) – botanico, micologo e zoologo tedesco
 Rudolf Schäffer (1917–...) – calciatore cecoslovacco, di ruolo attaccante
 Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer (1799-1874) – entomologo, botanico e medico tedesco